Arjan Beqaj Nexhat (20 de agosto de 1976) é um ex-futebolista kosovar que se naturalizou albanês para poder jogar pela Seleção Albanesa de Futebol. Jogou no Anorthosis Famagusta do Chipre.

Carreira

Carreira em Clubes 

Beqaj começou sua carreira no Partizani Tirana da Albânia em 1990. Sua primeira partida profissional foi em 1994 no Partizani Tirana onde permaneceu até 1997, quando foi vendido para o time grego OFI Creta, onde fez 129 partidas, e mesmo sendo goleiro marcou um gol pelo time. Depois de 6 temporadas no OFI, ele foi vendido para Ionikos FC, jogando três temporadas e mais de 80 jogos. De 2006 a 2010 jogou pelo time do Chipre Anosthosis Famagusta, jogando mais de 80 partidas e fazendo história com o clube, Beqaj ajudou a Anorthosis a chegar a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, sendo o primeiro time do Chipre a conquistar o feito. Em 2010 foi vendido para o time do Chipre Olympiakos Nicósia.

Carreira na Seleção Albanesa 

Beqaj nasceu em Prizren, no Kosovo, mas optou por jogar na Seleção Albanesa de Futebol ao invés de jogar pela Seleção Kosovar de Futebol. Ele substitui o lendário goleiro já aposentado Foto Strakosha. Até agora ele já fez 37 partidas pela Seleção.

Ligações Externas 

 FIFA.com
 Footballdatabase.eu

Futebolistas do Kosovo
Futebolistas do Anorthosis Famagusta FC
Futebolistas do Ionikos FC
Futebolistas do OFI Crete FC
Futebolistas do FK Partizani Tirana
Naturais de Pristina
Futebolistas do Olympiakos Nicósia